Частинская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и РСФСР:

 Частинская волость — в составе Оханского уезда Пермской губернии.
 Частинская волость — в составе Тульского уезда Тульской губернии.